

Persone
Piero Sanavio – scrittore e saggista italiano

Altro 
 Sanavio – cognome italiano

Pagine di disambiguazione